Kazimierz Konrad Błaszczyński vel. Konrad Tomaszewski – pułkownik kawalerii w powstaniu styczniowym
 Konrad Tomaszewski – były dyrektor generalny Lasów Państwowych